Манов () — болгарская, русская и еврейская фамилия. Известные носители:

 Манов, Дмитрий Владимирович (род. 1970) — Мастер Спорта СССР и России, Мастер Спорта Международного Класса по каратэ.
 Манов, Тодор (более известен под псевдонимом Камен Зидаров; 1902—1987) — болгарский писатель, поэт, драматург, критик, публицист и переводчик. 
 Манов, Эмил (1918—1982) — болгарский писатель, прозаик, фантаст.

Примечания